Поскурице је насељено место града Крагујевца у Шумадијском округу. Према попису из 2011. било је 516 становника. Насеље је основано 1775. године. Под њивама се налази 435,6 -{ha}-, воћњацима 35,2 -{ha}-, виноградима 5,37 -{ha}-, ливадама 48,68 -{ha}-, пашњацима 10,52 -{ha}- док остало земљиште заузима 0,32 -{ha}-.

Демографија 
У насељу Поскурице живи 490 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 45,3 година (44,1 код мушкараца и 46,4 код жена). У насељу има 170 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,37.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Крагујевац
Насељена места у Шумадијском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији